El Torneig de Winston-Salem 2013, oficialment conegut com a Winston-Salem Open 2013, és una competició tennística jugada sobre pista dura que està inclosa dins de les sèries 250 de l'ATP. La tercera edició del torneig es va celebrar entre el 18 i el 24 d'agost de 2013 al campus de la Wake Forest University, Winston-Salem, Carolina del Nord, Estats Units.

La parella formada pel canadenc Daniel Nestor i l'indi Leander Paes va esdevenir la primera parella guanyadora d'un títol on els dos membres tenien 40 anys o més, en aquest cas, ambdós tenien 40 anys. Malgrat les extenses carreres, tot just era el segon torneig que disputaven junts, i el primer fou 19 anys abans a Queen's on van perdre en primera ronda. Nestor, a més, va esdevenir el primer tennista de dobles en aconseguir 900 victòries. Fins al moment havia aconseguit 900 victòries i 358 derrotes amb un total de 80 títols. La primera victòria en dobles de la seva carrera la va aconseguir l'any 1993 a Auckland.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial 
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2013
ATP World Tour 2013